La locuzione Anello del Potere può riferirsi a:

 uno dei venti Anelli del Potere dei racconti di J. R. R. Tolkien;
 il cosiddetto Unico Anello, il più potente tra gli Anelli del Potere di Tolkien;
 l'Anello del potere delle varie Lanterne verdi dell'universo DC.